Тюп-Тархан (півострів) — півострів у Криму
 Тюп-Тархан — зникле село в Криму, що з 1948 року мало назву Передове